Lauffen kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Lauffen am Neckar – kommun i Baden-Württemberg, Regierungsbezirk Stuttgart,

Österrike 

 Lauffen, Bad Ischl – ort i Bad Ischl